Amerikai Egyesült Államok
Five Points (Alabama)
Five Points (Delaware)
Five Points (Florida)
Five Points (Iowa)
Five Points (Kalifornia)
Five Points (Minnesota)
Five Points (Nyugat-Virginia)
Five Points (Texas)
egyéb
Five Points Gang, New York-i bűnbanda